Copper Mountain Solar Facility — фотоэлектрическая станция общей мощностью 458 МВт. Расположена в округе Кларк, Невада, США. Изначально проектная мощность станции составляла 58 МВт. Строительство началось в январе 2010 года и было завершено в декабре того же года. Copper Mountain Solar Facility в 2011 году получила вознаграждение Excellence in Renewable Energy Awards в категории "Проект года". Стоимость проекта составила 141 миллион долларов США. 

В 2011 году было принято решение о расширении электростанции. Расширение предусматривает три очереди строительства.  Строительство второй и третьей очереди было завершено в начале 2015 года.

Производство электричества

Ссылки 

Солнечные электростанции США
Электростанции Невады
Кларк (округ, Невада)